

Etymologie 
Le patronyme néerlandais Vermeer provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (nl:meer : lac). Il peut aussi provenir du nom .

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meer peut être décliné au pluriel : meren.

Il peut aussi prendre l'ancien suffixe locatif -t.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Toponymes

Glacier Meren
 Vallée de Meren

De Friese Meren
 Gooise Meren

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais